Scuttle steht für:

 Scuttle (Software), freie Social-Bookmarking-Software 
 Scuttle, Figur in den US-amerikanischen Zeichentrickfilmen Arielle, die Meerjungfrau und Arielle, die Meerjungfrau 2 – Sehnsucht nach dem Meer
 Scuttle, Figur im US-amerikanischen Liebes-Fantasy-Musical-Film Arielle, die Meerjungfrau (2023)
 Scuttle, Bewohner von Entenhausen, siehe Liste der Bewohner Entenhausens
 Scuttle, Figur in der US-amerikanischen Zeichentrickserie In einem Land vor unserer Zeit (Zeichentrickserie)
 Scuttle Valley, Tal in der Antarktis